Дуденки — Деревня в Угранском районе Смоленской области России. Входит в состав Мытишинского сельского поселения. 
Население — 0 жителей (2007 год). 
 
Расположена в юго-восточной части области в 30 км к северо-западу от Угры, в 30 км северо-западнее автодороги Знаменка-Спас-Деменск, на берегу реки Серебрянка. В 27 км восточнее от деревни находится железнодорожная станция О.п. 37-й км на линии Торжок-Брянск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Угранского района